Кубок Болгарії з футболу 2022–2023 — 83-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул захищає Левські (Софія).

Календар

1/16 фіналу 
Жеребкування стадії відбулось 11 жовтня 2022 року.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2022

|}

1/8 фіналу 
Жеребкування 1/8 фіналу відбулось разом із попереднім етапом 1/16 фіналу 11 жовтня 2022 року.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2022—2023
Болгарія
Болгарія
Футбол
Футбол